Saki, właściwie Hector Hugh Munro – pisarz angielski
 Gökhan Saki – turecki kick-boxer
 Saki – rodzaj ssaka naczelnego
 saki, małpeczki (Pitheciinae) – podrodzina małp szerokonosych
 Saki – japońska manga

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe

 Saki – część wsi Majdan Wielki w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Krasnobród
 Saki – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Bielsk Podlaski
 Saki – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Kleszczele
 Saki – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narew

Inne 
 Saki – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie żabineckim
 Saki – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim, w sielsowiecie Świsłocz
 Saki – przystanek kolejowy w ww. wsi
 Saki – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Ciurle
 Saki – wieś w Estonii, w prowincji Võru, w gminie Rõuge
 Saki – wieś w Rosji, w osiedlu wiejskim Zaborjewskoje rejonu diemidowskiego w obwodzie smoleńskim
 Saki – miasto na Krymie
 Saki – rzeka w Estonii
 Saki – dawna nazwa wsi Luciąża w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Płoty
 Saki – imię